Ryan Potulny (né le  à Grand Forks, dans l'État du Dakota du Nord aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière

Le , une transaction l'amène avec un choix au deuxième tour lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011 aux Sénateurs d'Ottawa contre Chris Campoli et un choix conditionnel de septième ronde.

Carrière internationale 
Il représente les États-Unis au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 || Stars de Lincoln || USHL ||60 ||23 ||34 ||57 ||65 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2002-2003 || Stars de Lincoln || USHL ||54 ||35 ||43 ||78 ||18 ||10 ||6 ||11 ||17 ||8
|- 
|2003-2004 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||15 ||6 ||8 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||43 ||24 ||17 ||41 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||41 ||38 ||25 ||63 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Flyers de Philadelphie || LNH ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||30 ||12 ||14 ||26 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Flyers de Philadelphie || LNH ||35 ||7 ||5 ||12 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Phantoms de Philadelphie || LAH ||58 ||21 ||26 ||47 ||51 ||12 ||3 ||5 ||8 ||10
|-
|2007-2008 || Flyers de Philadelphie || LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Falcons de Springfield || LAH ||70 ||38 ||24 ||62 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Oilers d'Edmonton || LNH ||8 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH ||14 ||3 ||5 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Oilers d'Edmonton || LNH ||64 ||15 ||17 ||32 ||28||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||58 ||18 ||23 ||41 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Senators de Binghamton ||LAH ||13 ||3 ||5 ||8 ||4 ||23 ||14 ||12 ||26 ||12
|-
|2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Bears de Hershey || LAH || 61 || 33 || 32 || 65 || 32 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
|2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 66|| 19|| 22|| 41|| 30|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2013-2014|| Bears de Hershey || LAH || 38|| 3|| 7|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Wolf Pack de Hartford || LAH || 25|| 2|| 3|| 5|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Pelicans Lahti || Liiga || 60 || 13 || 23 || 36 || 30 || 9 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2016-2017 || HK Hradec Králové || Extraliga tch. ||18 ||3 ||5 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || EHC Linz || EBEL ||35 ||12 ||17 ||29 ||14 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2017-2018 || Braehead Clan || EIHL ||37 ||7 ||18 ||25 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

| 126 || 22 || 27 || 49 || 54 || - || - || - || - || -

Internationales 

|-
|2010 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 2 || 4 || 0 ||align="left"|

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2011 : remporte la Coupe Calder avec les Senators de Binghamton

Notes et références 

Naissance en septembre 1984
Naissance à Grand Forks
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Senators de Binghamton
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du Braehead Clan
Joueur du EHC Liwest Linz